

Comunas italianas
Scala (Itália) — na Campânia
Isola della Scala — no Vêneto
Scala Coeli — na Calábria
Sant'Angelo a Scala — na Campânia

Música e entretenimento
Teatro alla Scala — a famosa casa de ópera de Milão
La scala di seta — opereta de Rossini
Scala Rio - casa de espetáculos da cidade do Rio de Janeiro, Brasil

Outros usos
Luís Carlos Scala — futebolista brasileiro
Scala (linguagem de programação) — linguagem de programação

Desambiguações de topônimos